Trapez steht für:

 Trapez (Geometrie), Viereck mit zwei parallelen Seiten
 Trapez (Sport), Turngerät, auch im Zirkus genutzt
 Trapez (Segeln), Vorrichtung auf Segelbooten zum Gewichtstrimm
 Trapez (Surfen), Hüft- oder Brustgurt mit Haken, um die Arme zu entlasten
 Trapezstange, Steuerbügel eines Hängegleiters
 Trapez (Astronomie), optischer Mehrfachstern im Zentrum des Orionnebels
 Trapezmuskel, Muskel im menschlichen Schulter-Nacken-Bereich, siehe Musculus trapezius
 Trapez (Spielzeug), auch als Spielbogen bezeichnetes Spielzeug für Babies

Werktitel:
 Trapez (Film), US-amerikanisches Filmdrama von Carol Reed (1956)
 Trapez (The Catch Trap), Roman von Marion Zimmer Bradley (1979)

Siehe auch:
 Trapezberg